Gwadiana  – rzeka w Hiszpanii i Portugalii
 Guadiana – gmina w Hiszpanii, w prowincji Badajoz, w Estramadurze
 Guadiana – miejscowość w Portoryko
 Parque Natural do Vale do Guadiana – park narodowy w Portugalii
 Guadiana River – rzeka w Portoryko
 Ribera del Guadiana – rejon winiarski w Hiszpanii